Visage de femme (), film suédois de Gustaf Molander (1938)
 Visages de femmes, film français de René Guissart (1938)
  Visages de femmes, court métrage de Peter Foldès (1969)
 Visages de femmes, film franco-ivoirien de Désiré Écaré (1985)